Ко́совская Поля́на () — село в Великобычковской поселковой общине Раховского района Закарпатской области Украины.

Население по переписи 2001 года составляло 4222 человека. Почтовый индекс — 90621. Телефонный код — 3132. Занимает площадь 11,290 км². Код КОАТУУ — 2123683501.

Местный совет 
90621, с. Косівська Поляна, 254, тел. 37-181

Ссылки 
 Косовская Поляна на сайте Верховной рады Украины
 Административно-территориальное устройство Закарпатской области